O Torneio Internacional do Recife de hóquei em patins. A competição decorreu no dia 05 de Agosto 2003, contou com a presença do Sport Recife e também do Clube Infante de Sagres, de Portugal.

Ligações externas
 pernambuco

Referencias
rinkhockey.net

Torneio Internacional do Recife